Mulchi puede referirse a:

 Mülchi, comuna suiza del cantón de Berna.
 Mulchí, asentamiento prehispánico en el estado de Quintana Roo, en México.